Miejscowości w USA:
 Long Point – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
Gminy w USA:
 Long Point (ang. Long Point Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
Australia
 Long Point – dzielnica w Sydney